Огони — народ, проживающий в Нигерии. Территориально расположены в штате Риверс, на побережье Гвинейского залива, к востоку от Порт-Харкорта. Численность населения — 500 тыс. человек. Родственны ибибио. Среди огони выделяют группы северных кана, южных кана, гокана, тай и элеме. Религиозная принадлежность — традиционные верования, часть — христиане.

Язык 
Говорят на кегбоидных языках (языки огони), относящихся к нигеро-кордофанской семье. Включают языки: гокана, кхана, тее, баан, элеме.

Традиционные занятия 
Развиты: подсечно-огневое земледелие, рыболовство, ремесла.

Традиционная одежда 
Набедренные повязки постепенно вытесняются европейским костюмом.

Общество 
Традиционно власть принадлежит вождям древнейших общин. Не имеют политических образований и централизованного управления. Большие семьи. В основе социальной организации лежит возрастная стратификация. Пища — в основном рыбная и растительная. Жилища — из бревен или тростника с соломенными крышами.

Культура 
Распространены культ предков и культ сил природы, магия, ведовство.

Национальный союз студентов Огони 
 (NUOS) — независимая некоммерческая организация, которая функционирует как часть  (MOSOP), основанного в начале 1990-х годов писателем и общественным деятелем Кеном (Кенулем) Бисоном Саро-Вивой.

NUOS стремится увеличить и обогатить качество жизни через образовательные, благотоворительные, научные и экологические программы. Долгое время огони были жертвами нигерийского правительства. В ходе протестов против проведения нового трубопровода, был совершен набег на 27 деревень, и убито 2 тыс. людей огони. В 2006 году NUOS послало ходатайство Джорджу Бушу с просьбой вмешаться в дела и остановить царящий беспредел.

Примечания

Литература 
 Львова Э. С. «Этнография Африки [Учеб. пособие для ист. и востоковед. спец. ун-тов]». — : Изд-во МГУ, 1984.
 «Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе» / [Отв. ред. Р. Н. Исмагилова]; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. — : «Вост. лит.», 1996. — 334 с.
 Андрианов Б. В., Попов В. А. «Огони» // «Народы и религии мира» / Глав. ред. В. А. Тишков. — : Большая Российская Энциклопедия, 1998.

Ссылки 
 NUOS, официальный сайт
 

Народы Гвинейской подобласти
Народы Нигерии
Бенуэ-конголезские народы